Powiat podhajecki (Galicja)
 Powiat podhajecki (ZURL)
 Powiat podhajecki (II Rzeczpospolita)